Паралимпийские игры 1984
 Летние Паралимпийские игры 1984, Сток-Мандевиль, Великобритания и Нью-Йорк, США
 Зимние Паралимпийские игры 1984, Инсбрук, Австрия